Neos steht für:
 Neos (Content Application Platform), CMS
 Neos (Fluggesellschaft), eine italienische Charterfluggesellschaft
 Yamaha Neos, japanischer Motorroller

NEOS steht für:
 NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum, eine österreichische Partei

Siehe auch:
 Neo